Typhoid Mary ist:
 der Beiname von Mary Mallon (1869–1938), US-amerikanische Typhusüberträgerin irischer Herkunft
 Typhoid Mary (Comic), Comicfigur aus dem Marvel-Universum 

Siehe auch:
 Die Ballade von der Typhoid Mary, Erzählung von Jürg Federspiel